

Geografia

Austria 
 Rickenbach – frazione di Wolfurt, comune nel distretto di Bregenz (Vorarlberg)

Germania 
 Rickenbach – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Svizzera

Comuni 
 Langrickenbach – comune nel distretto di Kreuzlingen (Canton Turgovia)
 Rickenbach – comune nel distretto di Sissach (Canton Basilea Campagna)
 Rickenbach – comune nel distretto di Sursee (Canton Lucerna)
 Rickenbach – comune nel distretto di Olten (Canton Soletta)
 Rickenbach – comune nel distretto di Münchwilen (Canton Turgovia)
 Rickenbach – comune nel distretto di Winterthur (Canton Zurigo)

Frazioni 
 Kurzrickenbach – ex comune ora frazione di Kreuzlingen, città nel distretto di Kreuzlingen (Canton Turgovia)
 Niederrickenbach o Maria-Rickenbach – frazione del comune di Oberdorf (Canton Nidvaldo)
 Rickenbach o Rickenbach bei Schwyz – frazione di Svitto, città nel distretto di Svitto (Canton Svitto)